Реч интервал може означавати више појмова:

 интервал у математици тј. простор између две бројевне вредности на присутној метрици
 интервал у музици, тј. дијатонски или хроматски размак између два тона
 интервал у топографији, тј. хоризонтално растојање између изохипски